Мартіна Хінгіс і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Санчес Вікаріо, яка виступала в парі з Анною Курніковою.

Ліндсі Девенпорт і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Курнікова і Санчес Вікаріо з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Олена Лиховцева /  Яна Новотна (півфінал)
 Анна Курнікова /  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)

Сітка

Посилання 
 Porsche Tennis Grand Prix 1998 Doubles Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
Тур WTA 1998